

Geografia 

Duquesne, città del Missouri
Duquesne, città della Pennsylvania

Persone 
Abraham Duquesne (1610 circa – 1688), ufficiale di marina francese
Frederick Joubert Duquesne (1877-1956), giornalista e prigioniero di guerra sudafricano
Michel-Ange Duquesne de Menneville (1700 circa – 1778), navigatore e funzionario francese

Televisione 
Calleigh Duquesne, personaggio della serie televisiva CSI: Miami

Altro 
Classe Duquesne, una classe di incrociatori
Duquesne (...) – sottomarino nucleare d'attacco (SNA) della Classe Barracuda, commissionato.
Fort Duquesne, forte costruito da francesi alla confluenza dei fiumi Allegheny e del Monongahela dove oggi si trova Pittsburgh.